Кубок Угорщини з футболу 2003–2004 — 64-й розіграш кубкового футбольного турніру в Угорщині. Титул вдруге поспіль здобув Ференцварош.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|3 вересня 2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|17 вересня 2003

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|12 жовтня 2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|29 жовтня 2003

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|17 березня 2004

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|14 квітня 2004

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Угорщини на rsssf  

2003—2004
Угорщина
Угорщина
2003 в угорському спорті
2004 в угорському спорті